Le terme « ébat » peut faire référence à :
 un ébat, action de se divertir ou de se mettre en mouvement ;
 les ébats amoureux, jeux amoureux ou sexuels ;
 l', mouvement de danse indonésien ;
  (1911-1944), militaire et partisan italien.

Voir aussi 

 
 Ébaty